Die Communauté de communes des Rives du Haut Allier ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Loire der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 27. Dezember 2016 gegründet und umfasst 60 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Gemeinde Langeac.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride,
 Communauté de communes du Paulhaguet,
 Communauté de communes du Langeadois und
 Communauté de communes du Pays de Saugues,
unter Zugang von zwei weiteren Gemeinden aus anderen Verbänden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen sechs Gemeinden den hiesigen Verband:
 Saint-Christophe-d’Allier und Saint-Vénérand schlossen sich der Communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles an,
 Monistrol-d’Allier und Saint-Préjet-d’Allier wechselten zur Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay sowie
 Frugières-le-Pin und Saint-Ilpize zur Communauté de communes Brioude Sud Auvergne.
Damit verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 65 auf 59.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Saint-Pal-de-Senouire die Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay und schloss sich diesem Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Rives du Haut Allier
Gegründet 2016